Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur 7. Handball-Europameisterschaft 2006 der Männer.

An der Qualifikation waren 31 Nationen beteiligt, von denen sich 10 Mannschaften für die Endrunde in Slowenien
qualifizierten. Neben der Schweiz, als Veranstalter, waren die besten fünf Mannschaften der EM 2004, also Titelverteidiger Deutschland sowie Slowenien, Dänemark, Kroatien und Russland direkt qualifiziert.

Legende

Qualifikation 

An der Qualifikation nahmen 23 Mannschaften teil. Diese mussten in sechs Gruppen – fünf Gruppen zu jeweils vier Mannschaften und eine Gruppe mit drei Mannschaften – gegeneinander antreten. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten waren für die Play-Off-Runde startberechtigt, wo weitere acht für die Play-Off-Spiele gesetzte Teams hinzu kamen.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Play-Off-Runde 

Zu den Gruppensiegern und Gruppenzweiten der Qualifikation kamen acht aufgrund der Rangliste gesetzte Mannschaften hinzu. Dies waren Frankreich, Griechenland, Island, Norwegen, Schweden, Serbien-Montenegro, Spanien und Tschechien. Diese ermittelten im K.-o.-System die restlichen zehn Teilnehmer für die Endrunde 2006. Die Auslosung ergab folgende Spielpaarungen:

Weblinks 
 Europäische Handballföderation (EHF): Offizieller Internetauftritt
 Sports statistics by Todor Krastev: Qualifikation zur Handball-Erropameisterschaft 2006 (englisch)

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 2005
2006